

Sigle 
 Noise equivalent power – potenza equivalente di rumore
 Novaja Ėkonomičeskaja Politika – nuova politica economica istituita in Unione Sovietica negli anni 1920

Codici 
 NEP – codice nazionale del CIO del Nepal
 nep – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua nepalese

Altro 
 NEP – sigla automobilistica internazionale del Nepal